O.Bolòs se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oriol de Bolòs i Capdevila
 Oriol de Bolòs